Il doppio del Paris Open 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ilie Năstase e Yannick Noah erano i detentori del titolo, ma solo Năstase ha partecipato in coppia con Adriano Panatta.

Năstase e Panatta hanno perso in semifinale contro Jay Lapidus e Richard Meyer.

Brian Gottfried e Bruce Manson hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Lapidus e Meyer.

Teste di serie
Campione seeds are indicated in bold text while text in italics indicates the round in which those seeds were eliminated.

 Brian Gottfried /  Bruce Manson (campioni)
 Tracy Delatte /  Mel Purcell (quarti di finale)
 Bernard Mitton /  Danie Visser (semifinale)
 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1982